Butler County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Butler County (Alabama) – okres státu Alabama
 Butler County (Iowa) – okres státu Iowa
 Butler County (Kansas) – okres státu Kansas
 Butler County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Butler County (Missouri) – okres státu Missouri
 Butler County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Butler County (Ohio) – okres státu Ohio
 Butler County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie